Ива́н Трофи́мов:
 Трофимов, Иван Андреевич (1924—1945) — Герой Советского Союза.
 Трофимов, Иван Викторович (род. 1985) — российский шашист, гроссмейстер России.
 Трофимов, Иван Дмитриевич (1777—1844) — тайный советник, сенатор.
 Трофимов, Иван Максимович (1904—1975) — Герой Советского Союза.
 Трофимов, Иван Трофимович (1907—1991) — советский учёный, доктор ветеринарных наук.
 Трофимов, Иван Юрьевич — киноактёр эпизодических ролей.